Фінал Ліги конференцій УЄФА 2023 — другий фінал нового турніру УЄФА: Ліги конференцій Європи. Відбудеться 7 червня 2023 року у Празі (Чехія) на стадіоні «Сінобо».

Переможець фіналу потрапить до групового етапу Ліги Європи УЄФА 2023—2024, якщо не зможуть кваліфікуватися до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи через виступ у національному чемпіонаті.

Шлях до фіналу

Матч 

{| width=100% style="font-size:90%"
|

Див. також 
 Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2023
 Фінал Ліги Європи УЄФА 2023
 Суперкубок УЄФА 2023

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги конференцій на сайті УЄФА 

Ліга конференцій УЄФА 2022—2023
2023